

Persone
Agustín Álvarez Martínez – calciatore uruguaiano nato nel 2001.
Agustín Álvarez Wallace – calciatore uruguaiano nato nel 2001.